Ниязбе́к: 
 личное имя, распространённое у мусульманских народов (сложение имени Нияз и слова бек)
 Ниязбек — археологический памятник в Ташкентском вилояте, развалины крепости в голове магистрального канала Бозсу
 «Ниязбек» — роман Юлии Латыниной, посвящённый общественно-политической ситуации на Северном Кавказе